Хейль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейль, Вольфганг (1921—2014) — немецкий политик, член ХДС в ГДР.
 Хейль, Иоганнес Гансович (1895—1991) — эстонский и советский электротехник, лауреат Сталинской премии.
 См. также 
 Хейли